FavBet Лига 1 сезона 2013/2014 — 23-й сезон первой лиги, который проходил с 14 июля 2013 по 31 мая 2014 года. Победителем турнира за три тура до завершения чемпионата впервые в истории стал донецкий «Олимпик».

Титульный спонсор 
Перед сезоном между маркетинговым партнером ПФЛ ООО «Лига Футбол» и торговой маркой FavBet был подписан договор, в рамках которого ТМ «FAVBET» стал титульным спонсором ПФЛ сезона 2013/2014 годов. Таким образом, с сезона 2013/2014 годов чемпионат Украины по футболу среди команд клубов первой лиги стал называться «FAVBET Лига 1».

Регламент 
Выдержки из «Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд ПФЛ сезона 2013—2014 годов»

Статья 12. Определение мест команд в турнирной таблице.

2. Места команд определяются по таким показателям, полученным во всех матчах:
 а) большее количество набранных очков;
 б) лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
 в) большее количество забитых мячей.

3. В случае равенства показателей, указанных в п.2 данной статьи у двух и более команд, преимущество получают команды, которые в матчах со всеми конкурентами имеют лучшие показатели:
 а) большее количество набранных очков;
 б) лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
 в) большее количество забитых мячей;
 г) большая средняя оценка в конкурсе «Честная игра» (по результатам всех матчей).

4. В случае равенства показателей, указанных в п.3 данной статьи, у двух и более команд, которые по результатам чемпионата заняли первое, второе или третье место, для определения мест этих команд проводится дополнительный матч (-и) на нейтральном поле. Если основное время матча завершилось вничью, для определения победителя применяется процедура, приведенная в ст. 6 Приложения № 1 к этому Регламенту.

Статья 13. Переход команд из лиги в лигу по результатам соревнований.

2. Команды первой лиги, которые заняли первое и второе места, переходят в Премьер-лигу при условии соблюдения этими командами требований Регламента Премьер-лиги и наличия аттестата, который даёт право участия в соревнованиях среди команд клубов Премьер-лиги.

3. Команды первой лиги, которые заняли пятнадцатое и шестнадцатое места, переходят во вторую лигу.

6. В случае, если на протяжении сезона в первой лиге исключена/снята с соревнований одна команда, во вторую лигу переходит команда, которая заняла последнее место в первой лиге.

7. В случае, если на протяжении сезона в первой лиге исключены/сняты с соревнований две команды, во вторую лигу не переходит ни одна из команд первой лиги.

8. В других случаях решение про переход команд из лиги в лигу принимает Центральный Совет. Обязательными условиями при этом остаются соблюдение командами спортивного принципа и наличие у клубов соответствующих аттестатов.

 Приложение № 1.

Статья 6. Определение победителя.

Если в основное время матч завершился вничью, назначается дополнительное время (2 тайма по 15 минут). Если в дополнительное время не будет определён победитель, назначается серия послематчевых 11-метровых ударов, в соответствии с Правилами игры.

Изменения 
21 мая 2014 года члены Центрального Совета учли потерю спортивного принципа в связи с разными условиями, в которых оказались клубы Favbet Лиги 1 в процессе соревнований во время протестов на Юго-Востоке Украины и приняли Постановление про отмену перехода команд во вторую лигу по результатам соревнований.

Участники

Изменения 
 По итогам сезона 2012/13 право выступать в Премьер-лиге завоевали ФК «Севастополь» (1-е место) и «Сталь» (Алчевск) (2-е место). Команда «Сталь» от своего права отказалась, сославшись на несоответствие стадиона требованиям УПЛ, и нежелание проводить домашние матчи вне Алчевска. Премьер-лигу в сезоне 2013/2014 пополнил только ФК «Севастополь».
 В переходных матчах принимали участие:
 «Динамо-2» (Киев) (15-е место) — сохранил место в первой лиге.
 ФК «Одесса» (16-е место) — уступил место в первой лиге «Ниве» (Тернополь).
 Во вторую лигу напрямую опустился «Арсенал» (Белая Церковь) (18-е место).
 Из ПФЛ были исключены «Оболонь» (в ходе сезона) и «Крымтеплица» (после завершения сезона).
 Из второй лиги 2012/13 напрямую квалифицировались футбольные клубы:
 «Десна» (Чернигов) — победитель турнира.
 «УкрАгроКом» (Головковка) — серебряный призёр.

Состав участников 

Данные взяты с сайта ПФЛ, на данный момент, по итогам 12 туров. Посещаемость — средняя посещаемость домашних матчей. Заполненность считается как отношение этой цифры к вместимости стадиона. 

. Учитывая рекомендации МВД Украины и решение Исполкома ФФУ от 8 мая 2014 года, в соответствии с решением Администрации ПФЛ матч «Гелиос» (Харьков) — «Нива» (Тернополь) состоялся 12 мая 2014 года на нейтральном стадионе «Машиностроитель» в Карловке Полтавской области.

. Учитывая решение Исполкома ФФУ от 14 мая 2014 года, в соответствии с решением Администрации ПФЛ матч «Сталь» (Алчевск) — «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) состоялся 18 мая 2014 года на нейтральном стадионе «Машиностроитель» в Карловке Полтавской области.

. В соответствии с решением Администрации ПФЛ № 18 от 26 мая 2014 года матч «Олимпик» (Донецк) — «Гелиос» (Харьков) состоялся 30 мая 2014 года на нейтральном стадионе «Энергия» в городе Бердянск Запорожской области.

. Домашние матчи весенней части чемпионата из-за реконструкции стадиона в Кировограде «Звезда» проводила в Головковке и Александрии

. Матч «Полтава» — «Авангард» (Краматорск) состоялся 29 сентября 2013 года на стадионе «Машиностроитель» в Карловке Полтавской области.

Региональное распределение

Турнирная таблица 

|
|
|

|
|

|

|
|
|
|
|
|

Приоритет: 1) очки; 2) разница голов; 3) Забитые голы; 4) Рейтинг честной игры

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Обладатели 1 места по ходу чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Тур за туром

Составы

Тренеры и капитаны

Иностранцы 
Список иностранных футболистов выступавших в командах первой лиги в сезоне 2013/14

 Расшифровка позиций

Состав команды, вышедшей в Премьер-лигу

Результаты матчей 

. За неявку на матч «Сталь» (Алчевск) — «Буковина» (Черновцы) команде «Буковина» засчитано поражение (0:3), а команде «Сталь» победа (3:0) в соответствии с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (далее — КДК ФФУ) от 12 сентября 2013 года.

. За неявку на матч «Нива» (Тернополь) — «Полтава» команде «Полтава» засчитано поражение (0:3), а команде «Нива» победа (3:0) в соответствии с решением КДК ФФУ от 31 октября 2013 года.

. За самовольный уход с футбольного поля и отказ продолжать матч «Гелиос» (Харьков) — «Нива» (Тернополь) команде «Нива» засчитано поражение (0:3), а команде «Гелиос» победа (3:0) в соответствии с решением КДК ФФУ от 27 мая 2014 года.

. В матче «Авангард» (Краматорск) — «Полтава» команде «Авангард» засчитано поражение (-:+), а команде «Полтава» победа (+:-) в соответствии с решением Центрального совета Профессиональной футбольной лиги Украины (далее — ЦС ПФЛ) № 12 от 21 мая 2014 года.

. В матче «Авангард» (Краматорск) — «Сумы» команде «Авангард» засчитано поражение (-:+), а команде «Сумы» победа (+:-) в соответствии с решением ЦС ПФЛ № 12 от 21 мая 2014 года.

. В матче «Авангард» (Краматорск) — «Гелиос» команде «Авангард» засчитано поражение (-:+), а команде «Гелиос» победа (+:-) в соответствии с решением ЦС ПФЛ № 12 от 21 мая 2014 года.

. В матче «Сталь» (Алчевск) — «Авангард» (Краматорск) команде «Авангард» засчитано поражение (-:+), а команде «Сталь» победа (+:-) в соответствии с решением ЦС ПФЛ № 12 от 21 мая 2014 года.

. Матч «Титан» (Армянск) — «Олимпик» (Донецк) не состоялся из-за неявки гостей.

Статистика 

 Источник данных: Артур Валерко, Football.ua

Показатели посещаемости, дисциплинарных нарушений и среднего возраста футболистов 

Статистические данные по количеству зрителей

Статистические данные по возрасту футболистов

Индивидуальные достижения

Лучшие бомбардиры 
Список игроков, забивших в матчах турнира наибольшее количество голов в ворота соперников

В скобках указаны голы с пенальти.

Лучшие вратари 
Список вратарей, которые провели в турнире наибольшее количество матчей без пропущенных голов

Лучшие по системе «гол + пас» 
Список игроков, которые чаще других забивали голы и отдавали результативные передачи

Через дробь указана миграция футболиста в ходе сезона. На первом месте стоит команда, в которой игрок завершил турнир.

Лучшие ассистенты 
Список игроков, которые сделали в матчах турнира наибольшее количество результативных передач

Список игроков забивавших четыре мяча в одной игре

Список игроков забивавших три мяча в одной игре 
За весь сезон не было ни одного хет-трика.

Самые возрастные игроки 

Самые возрастные игроки находившиеся в заявках команд в сезоне 2013/2014

Конкурс «Честная игра» 

М — итоговое место в турнирной таблице чемпионата (по очкам)

Экипировка команд 
Список производителей экипировки для команд первой лиги в сезоне 2013/14

Итоги сезона 
 Победителем чемпионата Украины среди команд клубов первой лиги сезона 2013/2014 стал «Олимпик».
 Право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне завоевали «Олимпик» и «Александрия» (2-е место). Команда «Александрия» официально не подтвердила своего участия в высшем дивизионе. Премьер-лигу в сезоне 2014/2015 пополнит только «Олимпик».
 Во вторую лигу не опустилась ни одна команда.

Лауреаты сезона: персоналии

По версии ПФЛ 
 Лучший тренер сезона — Роман Санжар (Олимпик).
 Лучший футболист сезона — Александр Акименко (Сталь).
 Лучший бомбардир сезона — Александр Акименко (Сталь).
 Лучший арбитр сезона —
 Победитель конкурса «Честная игра» — «Олимпик» (Донецк).

По версии UA-Футбол 
 Портал UA-Футбол — официальный интернет-транслятор матчей первой лиги сезона 2013/2014
 Лучший игрок сезона 2013/14 в Первой лиге:
 Первое место —  Александр Акименко (Сталь)
 Второе место —  Сергей Старенький (Александрия)
 Третье место —  Иса Шериф (Олимпик)

По версии Football.ua 
 Версия сборной U-21 сезона 2013/14 в первой лиге
 Позиция «Вратарь»:
 № 1 —  Евгений Волынец (Динамо-2)
 № 2 —  Заури Махарадзе (Олимпик)
 Позиция «Правый защитник»:
 № 1 —  Дмитрий Фатеев (Звезда)
 № 2 —  Иван Трубочкин (Динамо-2)
 Позиция «Центральный защитник»:
 № 1 —  Антон Братков (Динамо-2)
 № 2 —  Вячеслав Лухтанов (Динамо-2)
 Позиция «Центральный защитник»:
 № 1 —  Роман Подоляк (Буковина)
 № 2 —  Вячеслав Койдан (УкрАгроКом)
 Позиция «Левый защитник»:
 № 1 —  Александр Черноморец (Динамо-2)
 № 2 —  Бадри Акубардия (Динамо-2)
 Позиция «Центральный полузащитник»:
 № 1 —  Алексей Савченко (Динамо-2)
 № 2 —  Александр Цыбульник (Динамо-2)
 Позиция «Центральный полузащитник»:
 № 1 —  Евгений Трояновский (Сталь)
 № 2 —  Ахлитдин Исраилов (Динамо-2)
 Позиция «Правый полузащитник»:
 № 1 —  Виталий Гемега (Динамо-2)
 № 2 —  Виталий Тимофеенко (Сталь)
 Позиция «Левый полузащитник»:
 № 1 —  Сергей Мякушко (Динамо-2)
 № 2 —  братья Виталий и Евгений Пасичи (Нефтяник-Укрнефть)
 Позиция «Нападающий»:
 № 1 —  Олег Маик (Динамо-2)
 № 2 —  Роман Яремчук (Динамо-2)
 Позиция «Нападающий»:
 № 1 —  Дмитрий Хлёбас (Динамо-2)
 № 2 —  Алексей Хобленко (Полтава)

Лауреаты сезона: лучшие голы

По версии Football.ua 
 Версия лучших голов сезона 2013/14 в первой лиге

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги 

Первая лига Украины по футболу
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2013/2014